Helmut Barz ist der Name folgender Personen:

* Helmut Barz (Mediziner) (* 1931/1932), deutscher Psychiater und Neurologe 
 Helmut Barz (Schriftsteller) (* 1969), deutscher Autor